Gress ist der Familienname folgender Personen:

 Drew Gress (* 1959), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Elsa Gress (1919–1988), dänische Schriftstellerin
 Gilbert Gress (* 1941), französisch-schweizerischer Fußballspieler und -trainer
 Karl Friedrich Gress (1888–1971), deutscher Pfarrer, Organist, Komponist und Chorleiter
 Maria Gress (1897–1945), deutsche Pädagogin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Richard Gress (* 1970), deutscher Dokumentarfilmer 
 Walter Gress (1926–2001), deutscher Pfarrer und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Cress
 Gres
 Grès
 Greß
 Gresse (Begriffsklärung)
 Kress